Fruängen (wijk) - wijk in het stadsdeel Hägersten-Liljeholmen in de agglomeratie Stockholm
 Fruängen (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Fruängens IF - multisportvereniging